Hércules Grimaldi (Montecarlo, 24 de septiembre de 1562 -Montecarlo, 29 de noviembre de 1604) fue el 16.º señor de Mónaco de 1589 a 1604. Era el hijo menor de Honorato I, 14.º señor de Mónaco y de su esposa, Isabella Grimaldi. 

En 1589 se convirtió en señor de Mónaco, tras la muerte sin descendencia de su hermano mayor Carlos II. Era el menor de cuatro hijos, de los cuales dos murieron en la infancia, subió al trono a los veintisiete años.

Matrimonio e hijos

Hércules se casó el 15 de diciembre de 1595 con la aristócrata María Landi de Val di Taro. De esta unión nacieron tres hijos:

Juana María (1596-1620), casada en Milán el 10 de octubre de 1615 con Juan Jacobo Teodoro Trivulzio, virrey de Aragón.  
Honorato II, (1597-1662), su sucesor.
 María Claudia (1598-1668), religiosa carmelita en Génova.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
Familia Oliva Grimaldi.

Príncipes de Mónaco